Mutabor (lateinisch  vom Verb mutare, für „ich werde verwandelt werden“; Futur I, Passiv, 1. Person Singular) steht für:
 Mutabor, eine Band aus Berlin
 einen Zauberspruch aus dem Märchen Kalif Storch von Wilhelm Hauff
 Mutabor (Synthesizer), Mutabor I in Hardware, ab Mutabor II als Software, aus dem Bereich der mathematischen Musiktheorie zum Experimentieren mit reinen Stimmungen
 Designagentur aus Hamburg, gegründet 1998.
 Roman von Norbert Scheuer, erschienen am 14. Juli 2022, DNB-Link